Ndayishimiye ist der Familienname folgender Personen:
 Abdoul Ndayishimiye (* 1989), burundischer Fußballspieler 
 Albert Ndayishimiye, burundischer Fußballspieler 
 Alexis Ndayishimiye, ruandischer Fußballspieler 
 Celestin Ndayishimiye (* 1995), burundischer Fußballspieler 
 Christophe Ndayishmiye (* 1984), burundischer Fußballspieler 
 Dawudi Ndayishimiye (* 1995), burundischer Fußballspieler 
 Évariste Ndayishimiye (* 1968), burundischer Politiker und Militär
 Freddy Ndayishimiye, burundischer Fußballspieler 
 Jean-Luc Ndayishimiye (* 1991), ruandischer Fußballtorhüter 
 Mike Trésor Ndayishimiye (* 1999), belgischer Fußballspieler
 Sutche Wembo Ndayishimiye (* 1977), burundischer Fußballspieler 
 Youssouf Ndayishimiye (* 1998), burundischer Fußballspieler
 Yussuf Ndayishimiye (* 1991), ruandischer Fußballspieler